

Aziende 
Marquette – casa automobilistica statunitense

Geografia 
 Francia
Marquette-en-Ostrevant – comune del Nord
Marquette-lez-Lille – comune del Nord
 Stati Uniti d'America
Marquette – città della Contea di Clayton, Iowa
Marquette – città della Contea di McPherson, Kansas
Marquette – township della Contea di Mackinac, Michigan 
Marquette – capoluogo della Contea di Marquette, Michigan
Marquette – township della Contea di Marquette, Michigan
Marquette – villaggio della Contea di Hamilton, Nebraska
Marquette – città della Contea di Green Lake, Wisconsin

Persone 
Chris Marquette – attore statunitense
Jacques Marquette – gesuita, missionario ed esploratore francese

Altro 
Marquette University – università statunitense